Кориолан:

 Гней Марций Кориола́н — римский полководец.
 «Кориолан» — трагедия Шекспира.
 «Кориолан» — трагедия Генриха Иосифа Коллина.
 Кориолан (увертюра) — увертюра Бетховена до минор Ор. 62 к одноимённой трагедии Генриха Иосифа Коллина.
 «Кориолан» (Великобритания, 2011 год) — драматический триллер режиссёра Рэйфа Файнса.
 «Кориолан» — советский телеспектакль режиссёра Давида Карасика
 «Кориолан» — советский телеспектакль, производство студии т/ф “Ереван”
 «Кориолан» — название космического корабля из рассказа Станислава Лема «Терминус», входящего в цикл «Рассказы о пилоте Пирксе».